Ариас Мадрид () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ариас Мадрид, Армодио (1886—1962) — панамский государственный деятель,  президента, президент Панамы.
 Ариас Мадрид, Арнульфо (1901—1988) — панамский политик, врач, писатель и президент Панамы; брат предыдущего.